Antonio Sánchez – atleta spagnolo
 Antonio Sánchez – batterista messicano
 Antonio Sánchez – pilota motociclistico spagnolo
 Antonio Sánchez – pugile spagnolo
 Antonio Sánchez – sceneggiatore 
 Antonio Sánchez Valdés –  calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Luis Antonio Sánchez – calciatore argentino
 Tomás Antonio Sánchez – scrittore spagnolo